Die Communauté de communes Granville, Terre et Mer ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Manche in der Region Normandie. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Granville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Delles, 
 Communauté de communes Entre Plage et Bocage, 
 Communauté de communes du Pays Granvillais und
 Communauté de communes du Pays Hayland.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Granville Terre et Mer
Gegründet 2014